Osoby o tym nazwisku:
 Karel Hlaváček – czeski poeta
 Ladislav Hlaváček – czeski piłkarz